El Partido Español Nacional Sindicalista (PENS) va ésser una organització feixista fundada a Barcelona el 14 de gener del 1935 pels seguidors barcelonins de l'escissió de Ramiro Ledesma Ramos de Falange Española de las JONS.

Sembla que l'organització deixà d'actuar en reintegrar-se els seus components dins la Falange de Barcelona, durant la primavera del 1936.

De manera semblant a les seues antecessores Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, aquest partit polític postulava la unitat política d'Espanya, la sindicació obligatòria, l'eliminació dels partits polítics "internacionales", "la elevación moral y económica de los españoles" i la creació d'un estat totalitari.

La direcció del PENS a Barcelona era formada per José M. Poblador Álvarez (d'Osca, advocat i periodista, excarlí), Emilio de Lasarte Rouzart (comerciant) i Juan Berenguer Aguilá (contractista).

Tenia una quarantena d'afiliats, en especial a Barcelona i Badalona.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts